Le Grand Prix moto des Amériques 2015 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2015.

La compétition s'est déroulée du 10 au  sur le Circuit des Amériques.

C'est la troisième édition du Grand Prix moto des Amériques.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Source 

2015
Sport au Texas en 2015
Sport aux États-Unis en avril 2015
Amer